Leptosagitta ocis är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina och Marguérite Sergeev 2004. Leptosagitta ocis ingår i släktet Leptosagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
ocis